Miss You a címe a következő daloknak:

 Miss You, a The Rolling Stones dala (1978)
 Miss You, Aaliyah dala (2002)
 Miss You, Mariah Carey dala (2003)
 Miss You, egy dal Sweetbox Adagio című albumán (2004)